Серге́й Со́тников:
 Сотников, Сергей Викторович (род. 1983) — российский театральный и киноактёр.
 Сотников, Сергей Михайлович (род. 1958) — начальник структурного подразделения «Вертолётная площадка Ижма».
 Сотников, Сергей Николаевич (род. 1969) — белорусский художник и скульптор.
 Сотников, Сергей Трифонович (1920—2000) — полный кавалер ордена Славы.